cienkie ramię wstępujące pętli Henlego
 grube ramię wstępujące pętli Henlego